8ª Commissione permanente del Senato della Repubblica (1948-1971) – denominazione della Commissione Agricoltura e Foreste del Senato della Repubblica nelle legislature dalla I alla IV della Repubblica Italiana
 8ª Commissione permanente del Senato della Repubblica (1971-2022) – denominazione della Commissione Lavori pubblici, comunicazioni del Senato della Repubblica a partire dalla V legislatura della Repubblica Italiana alla XVIII della Repubblica Italiana
 8ª Commissione permanente del Senato della Repubblica (2022-in corso) - denominazione della Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica del Senato della Repubblica a partire dalla XIX legislatura della Repubblica Italiana